Ряби́нин — русская фамилия. Женская форма — Ряби́нина.

Известные носители 
 

 
 
 Рябинин, Анатолий Николаевич (1874—1942) — русский геолог и педагог, палеонтолог.
 Рябинин, Андрей Михайлович (1772/1773 — 1854/1855) — директор Московского Ассигнационного Банка (1804—1809).
 Рябинин, Борис Степанович (1911—1990) — уральский писатель.
 Рябинин, Валериан Николаевич (1880—1960) — русский и советский учёный-геолог и палеонтолог.
 Рябинин, Владимир Николаевич (род. 1987) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 
 Рябинин, Егор Михайлович (1768—1827) — Новгородский губернатор, посланник в Бадене.
 
 
 Рябинин, Константин Николаевич (1877—1955) — русский врач, исследователь тибетской медицины.
 
 
 Рябинин, Павел Александрович (1860—1942) — купец, городской голова Перми в 1906—1916 годах.
 Рябинин, Сергей Иванович (1918—1997) — польский биолог, фенолог.
 Рябинин, Трофим Григорьевич (Рябов; 1801—1885) — крестьянин деревни Середки Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, сказитель былин.
 Рябинин, Юрий Валерьевич (род. 1963) — российский писатель, критик и публицист.

Составные фамилии

Примечания

См. также 
 Рябикин
 Рябинкин
 Рябинино